Szpital Powiatowy w Chrzanowie
 Szpital Powiatowy w Kętrzynie
 Szpital Powiatowy w Kłodzku
 Szpital Powiatowy w Lesku
 Szpital Powiatowy w Łęcznej
 Szpital Powiatowy w Prudniku
 Szpital Powiatowy w Słubicach
 Szpital Powiatowy w Stargardie
 Szpital Powiatowy we Wrześni
 Szpital Powiatowy w Zawierciu